Губельман — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители 
 Губельман, Миней Израилевич (1878—1943; партийный псевдоним Емельян Ярославский) — советский государственный и партийный деятель, публицист.
 Губельман, Моисей Израилевич (1884—1968) — революционер, публицист, партийный и профсоюзный деятель.
 Губельман, Феликс (1880—1929) — лихтенштейнский государственный деятель.

См. также